Konopki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Konopki, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Konopki, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Konopki, village du powiat de Suwałki 
 Konopki, village de la gmina de Grajewo 
 Konopki, village de la gmina de Radziłów